Fougeré kan syfta på:
 Fougeré, Maine-et-Loire
 Fougeré, Vendée